Palvasenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palvasenjärvi (sjö i Lappland), 
 Palvasenjärvi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar